Коннола́хтинский проспект — проспект в Приморском районе Санкт-Петербурга. Идёт от Вокзальной улицы до пересечения c 1-й Конной Лахтой и Граничной улицей.

История 
Коннолахтинский проспект получил своё название по названию деревни Конная Лахта, которая, в свою очередь, названа по местности Лахта, в которой она находилась, на северном берегу Финского залива.

Магистрали 
Коннолахтинский проспект граничит или пересекается со следующими магистралями:

{|
 |valign="top" width=0% |
 Вокзальная улица
 Советская улица
 Пролетарский проспект
 |valign="top" width=0% |
  Лесная улица
 Улица Коммунаров
 Тупиковая улица
 |valign="top" width=0% |
  Граничная улица
 Улица 1-я Конная Лахта
|}

Транспорт 
 Метро:

 Ближайшая от Коннолахтинского проспекта станция метро: «Беговая».

 Автобусы:
 Маршруты, следующие до Коннолахтинского проспекта: № 112, 120

 Железнодорожный транспорт:
 Станция «Ольгино» (рядом с перекрёстком Коннолахтинского проспекта и Вокзальной улицы)

Примечания

Литература